Turbini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Turbini (1765–1756), italienischer Architekt
 Flora Turbini (1810–1872) niederländisch-österreichische Sängerin (Sopran)